Kurt von Borcke ist der Name folgender Personen:

* Kurt von Borcke (General) (1847–1921), preußischer Generalmajor
 Kurt von Borcke (Politiker) (1835–1905), deutscher Rittergutsbesitzer, Politiker und Mitglied des Preußischen Herrenhauses